Lob, eller LOB, kan syfta på:

Medicin
 Lob (anatomi) – inom anatomi betecknar lob en större eller mindre del av ett organ
 Hjärnlob – storhjärnans två halvor är indelade i fem lober

Naturvetenskap
 Lob (krater) – en krater på Uranus måne Puck
 Roche-lob – ett område i rymden runt varje komponent av en dubbelstjärna
 Alfvén-lob – magnetiska tryckskillnader
 Lobväxling – växla mellan en radarsignal från skilda antenner på olika sidor om antennens mittlinje
 Strålningslob – en beskrivning av en elektromagnetisk våg i ett strålningsdiagram

Juridik
 Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB)

Personer
 Lars-Olof Bengtson (LOB) (1958–), författare och musiker
 Paul Lob (–1965), en schweizisk ishockeyspelare
 Roman Lob (1990–), en tysk sångare